Członkowie rodziny Lubbock:

 Sir John Lubbock (1744–1816)
 Sir John Lubbock (1774–1840)
 Sir John William Lubbock, 3rd Baronet (1803–1865)
 John Lubbock (pierwszy baron Avebury) (1834–1913) – angielski bankowiec, polityk, archeolog
 John Lubbock (1858–1929)
 John Lubbock (1915–1971)